Chiesa di San Gavino a Borore
  Chiesa di San Gavino a Orosei
  Chiesa di San Gavino a Pattada
  Chiesa di San Gavino a Tempio Pausania
  Chiesa di San Gavino al Cornocchio a Scarperia